BHV peut signifier : 
 Bazar de l'Hôtel de Ville, un grand magasin situé à paris spécialisé dans le bricolage et aménagement de la maisonnette ;
 Bruxelles-Hal-Vilvorde, un arrondissement et une circonscription électorale belge à moto sur la frontière linguistique et au centre de tensions internationales ;
 BHV, une société d'édition et de développement de jeux vidéo ;
 .